Serie B i fotboll 1955/1956 innebar att Udinese och Palermo gick till Serie A.

Slutställning

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1955 i Italien
1956 i Italien
1955/1956
Sportåret 1955
Sportåret 1956